Нуевос Оризонтес има више значења:

 Нуевос Оризонтес, Сан Франсиско (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуевос Оризонтес (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нуевос Оризонтес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику